Роджано-Гравіна — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца.
 Гравіна-ді-Катанія — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія.
 Гравіна-ін-Пулья — муніципалітет в Італії, у регіоні Апулія, метрополійне місто Барі.
 Федеріко Ґравіна — іспанських адмірал часів Наполеонівських часів.
 Гравіна (острів) — острів у складі архіпелага Олександра, штат Аляска, США.